Gaofeng kan syfta på följande platser:

Kina 

 Gaofeng (socken i Kina, lat 27,80, long 103,25), Sichuan, 
 Gaofeng (socken i Kina, lat 31,44, long 106,98), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar